Een snoeimes is een inklapbaar mes, met een gekromd lemmet. Het is een tuingereedschap, bedoeld om takken van geringe dikte door te snijden (snoeien).

Het lemmet moet voldoende scherp gehouden worden. Het moet eenzijdig worden geslepen. Daarvoor wordt er meestal een wetsteen gebruikt.

Tuingereedschap